SBM steht für:
 SBM Offshore, niederländischer Zulieferer der Erdölindustrie
 SBM Life Science GmbH, Hersteller von Pflanzenschutzmitteln, deutsches Tochterunternehmen der SBM-Gruppe
 Screaming Blue Messiahs, Band
 Shaeffer, Bunce & Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen SBM
 Société des bains de mer, monegassisches Touristik-, Immobilien und Glücksspielunternehmen
 Stadtbrandmeister
 Südberlin Maskulin, Album der Rapper Frank White und Godsilla
 Suicidal Black Metal, siehe Depressive Black Metal

Abkürzung